Srbice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Srbice, Gemeinde im Okres Teplice
 Srbice, Gemeinde im Okres Domažlice; siehe Srbice u Kolovče
 Srbice, Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy; siehe Srbice u Mochtína
 Srbice, Ortsteil von Votice, Okres Benešov; siehe Srbice u Votic